

Patronyme 

 Antonio Fontán Pérez,  de Guadalcanal (1923 - 2010), journaliste, universitaire et homme politique espagnol ;
 Carlos Soria Fontán (né en 1939), alpiniste espagnol.
Patronyme hispanique